Per Saffo e Faone si può intendere:
 Saffo e Faone – commedia di John Lyly del 1584
 Saffo e Faone – commedia di Percy MacKaye del 1903
 Saffo e Faone –  dipinto di Jacques-Louis David realizzato nel 1809